

Persone 
 Aubrey de Vere, XX conte di Oxford (1627-1703) – militare inglese
 Cecil De Vere (1845-1875) – scacchista scozzese naturalizzato inglese
 Diana de Vere (1679-1742) – nobildonna inglese
 Edward de Vere (1550-1604) – poeta inglese
 Enrico du Chêne de Vère (1888-1976) – calciatore italiano di ruolo centrocampista
 Fernand du Chêne de Vère (...–1943) – imprenditore e mecenate francese naturalizzato italiano
 Frances de Vere (1516-1577) – nobildonna inglese
 Henry De Vere Stacpoole (1863-1951) – scrittore irlandese
 Henry de Vere, XVIII conte di Oxford (1593-1625) – avvocato e militare britannico
 Hugh de Vere, IV conte di Oxford (1210-1263) – unico figlio ed erede di Robert de Vere, III conte di Oxford, uno dei garanti della Magna Charta
 John de Vere, XIII conte di Oxford (1442-1513) – uno dei principali comandanti lancasteriani durante la Guerra delle due rose
 John de Vere, XV conte di Oxford (1482-1540) – militare britannico
 John de Vere, XVI conte di Oxford (1516-1562) – figlio di John de Vere, XV conte di Oxford, e di Elizabeth Trussel
 Luke DeVere (1989) – calciatore australiano
 Robert de Vere, XIX conte di Oxford (1575-1632) – cugino di secondo grado di Henry de Vere, XVIII conte di Oxford e figlio di Hugh de Vere e Eleanor Walsh
 Susan de Vere (1587-1629) – nobildonna inglese

Storia di famiglia 
 De Vere – famiglia nobile inglese, che ebbe il titolo di conte di Oxford dalla creazione, nel 1142, fino all'estinzione, nel 1703